Mexikó
El Cuervo, Batopilas községhez tartozó település

 Spanyolország
El Cuervo, község Teruel tartományban